

Letteratura 
La memoria – collana libraria di Sellerio
La memoria – romanzo di Giovanni Battista Angioletti del 1949
La memoria (La mémoire. Du cerveau à l'école) – saggio di Alain Lieury del 1993

Musica 
La memoria – album dei Blindosbarra del 1996